Вербська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Вербська сільська рада — Вінницька область, Крижопільський район
 Вербська сільська рада — Вінницька область, Чечельницький район
 Вербська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район